Лос Мелонес има више значења:

 Лос Мелонес (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Мелонес, Рафаел Риос (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Мелонес, Рио Верде (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Мелонес (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику